Францевич — фамилия; так же встречается в виде мужского отчества, образованного от имени Франц.
 Францевич, Иван Никитич (1905—1985) — советский украинский физикохимик и материаловед, академик АН Украины, Герой Социалистического Труда.
 Францевич, Леонид Иванович (род. 1935) — советский учёный в области зоологии беспозвоночных, лауреат Государственных премий СССР.
 Францевич, Михаил Николаевич (1897—?) — советский экономист, заведующий кафедрой экономики Пермского пединститута (1931—1933), директор Пермского университета (1933).